Bon puede referirse a:
 Las varias tradiciónes Tibetanas llamadas Bön
 El nombre común de la planta Schoenoplectus lacustris
 Raza bovina de ganado criollo colombiano Blanco orejinegro o BON, Blanco orejinegro (ganado)
 Helados Bon
 A la festividad japonesa denominada Obon

Personalidades 
 Léon van Bon (1972): ciclista neerlandés

Autores de nombres científicos 
 Bon - Marcel Bon (1925) : micólogo francés